The Masked Woman – cortometraggio del 1916 diretto da William Worthington
The Masked Woman – film del 1927 diretto da Silvano Balboni